

Данилівська сільська рада — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Данилівська сільська рада — Закарпатська область, Хустський район
 Данилівська сільська рада — Київська область, Васильківський район
 Данилівська сільська рада — Луганська область, Біловодський район
 Данилівська сільська рада — Миколаївська область Березанський район
 Данилівська сільська рада — Чернігівська область, Менський район

Див. також 
 Даниловська сільська рада